Freiberg steht für:
 Freiberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Freiberg (Adelsgeschlecht), meißnisch-sächsisches Adelsgeschlecht im 13. bis 17. Jahrhundert

Freiberg ist der Name folgender

Orte:
 Freiberg, Kreisstadt im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen 
 Freiberg am Neckar, Stadt im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg

Gemeindeteile

– in Deutschland
 Freiberg (Adorf), Ortsteil der Stadt Adorf/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Freiberg (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Freiberg (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Freiberg (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Freiberg (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Freiberg (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Freiberg (Stuttgart), Stadtteil des Stadtbezirks Stuttgart-Mühlhausen, Baden-Württemberg

– in Österreich
 Freiberg (Gemeinde Ranten), Ortschaft von Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Freiberg (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

– in Italien
 Freiberg (Kastelbell-Tschars), Ortsteil der Gemeinde Kastelbell-Tschars, Südtirol

geografischer Objekte:
 Freiberg (Karawanken), 1923 m, in den Karawanken bei Zell in Kärnten
 Staberkogel, 1468 m, im oberen Murtal bei Ranten und Krakau, Steiermark

historischer geografischer Objekte:
 Landkreis Freiberg, historischer Landkreis (1994–2008) in Sachsen 
 Příbor, Moravskoslezský kraj, Tschechien (Freiberg in Mähren)
 Gołonog (Szczecinek), Gmina Szczecinek, Woiwodschaft Westpommern, Polen (Freiberg)
 Freiberg (Ostpreußen), heute verlassener Ort bei Krasnolessje, Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

Baulichkeiten:
 Burgruine Freiberg in Kärnten, Österreich
 Schloss Freiberg in der Steiermark, Österreich
 Zeche Freiberg, ehemaliges Bergwerk in Holzwickede (1856–1912)

Siehe auch:
 Freyberg
 Friberg
 Freienberg
 Freiberge
 Freiburg